Диос-ле-Гуарде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,34 км². Население — 153 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Покровителем города считается Санто Кристо.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки